Алексе́й Ви́кторович Пима́нов (род. 9 февраля 1962, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский режиссёр, сценарист, продюсер, журналист, телеведущий, политический деятель. Президент Управляющей организации ОАО «Творческое объединение „Красная звезда“» (с октября 2013 года), ведущий правовой телевизионной программы «Человек и закон» на «ОРТ» и «Первом канале» (1996 — ).

В 1996—2010 годах — генеральный директор телекомпании «Останкино» (бывшая «РТС»), производителя ряда передач для «Первого канала». Учредитель ООО «Пиманов и партнёры» и ряда других компаний, занимающихся производством телевизионных программ и фильмов. Заслуженный артист Российской Федерации (2022).

Из-за вторжения России на Украину, как пропагандист, включен в санкционные списки всех стран Евросоюза, Великобритании и других стран

Биография 
Родился 9 февраля 1962 года в Москве.

С детства мечтал стать профессиональным историком, но, по совету своего учителя истории, решил получить техническое образование, а историю сделать своим хобби. Окончив среднюю школу, поступил в технический ВУЗ.

С третьего курса института был призван в ряды советской армии. Службу проходил на космодроме «Байконур» (Казахская ССР), обеспечивал связь перед пуском ракет. После увольнения в запас, в 1986 году, продолжил учёбу в институте и одновременно пошёл работать на телевидение видеоинженером по выносным камерам в ТТЦ «Останкино», а затем — оператором.

В 1989 году окончил Московский институт связи по специальности «инженер радиосвязи и радиовещания». Также учился на факультете журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Карьера на телевидении 
 Алексей Пиманов начал свою карьеру на телевидении в 1986 году: работал в ТТЦ «Останкино» видеоинженером по выносным камерам, затем — оператором.
 В 1989 году перешёл в редакцию общественно-политических программ ЦТ Гостелерадио СССР.
 В 1989—1990 годы — ведущий программы «Ступени».
 В 1990—1991 годы — специальный корреспондент ТК «ВИD».
 В 1992—1994 годы — автор, ведущий и режиссёр программы «За Кремлёвской стеной».
 В 1993—1994 годы — директор студии «Резонанс», ТРК «Останкино».
 В марте 1993 года был включён в состав Временного Совета при Президенте РФ по совершенствованию защиты свободы слова.
 В 1995—1997 годы — продюсер программ «Семь дней спорта», «Футбольное обозрение», «Новости спорта» и «Человек и закон».
 С 1996 по 2010 год — генеральный директор ТК «Останкино» и ведущий программы «Человек и закон». Телекомпания «Останкино» была учреждена Пимановым совместно с Сергеем Медведевым и занимается производством телевизионных и документальных проектов для «Первого канала» (в прошлом — для других федеральных каналов).

 Является сопредседателем Ассоциации продюсеров кино и телевидения, руководителем проекта «Российское кино», членом Международной академии телевидения и радио.
 В 2007 году стал одним из учредителей (вместе с Ольгой Погодиной и Денисом Анисимовым) кинокомпании «ОДА-Фильм» (Москва), основной деятельностью которой является производство телевизионных многосерийных художественных фильмов и полнометражных художественных фильмов.
 28 октября 2013 года в интервью газете «Известия» официально подтвердил, что "несколько дней назад официально вступил в должность, которая называется «президент медиахолдинга „Красная звезда“»". В медиахолдинг входят, в частности, Телерадиокомпания Вооружённых Сил Российской Федерации «Звезда» (телеканал «Звезда» и Радио Звезда) и творческое объединение «Красная звезда», которое является управляющей организацией ООО «Издательский дом „Звезда“» (соучредитель совместно с Телерадиокомпанией «Звезда» еженедельника «Звезда»), ООО «Киностудия „Звезда“» и ООО «Информационное агентство „Военинформ“».
 27 октября 2017 года вышла в эфир телепередача «Человек и закон» с темой сюжета «Борьба „за экологию“ как способ противостояния новым технологиям», в ходе которой выступил с критикой борцов за экологию.

Политическая и общественная деятельность 
 23 сентября 2009 года Алексей Пиманов утверждён членом Общественной палаты Российской Федерации третьего состава (срок полномочий: 2010—2012 годы), где являлся членом Комиссии по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы.
 15 октября 2010 года избран депутатом Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва от партии «Единая Россия».
 17 января 2011 года избран представителем в Совете Федерации (сенатором) от Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва; член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. 14 октября 2013 года средства массовой информации сообщили о том, что Алексей Пиманов досрочно слагает с себя полномочия сенатора по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу.
 8 июня 2011 года вошёл в число доверенных лиц Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые должны ездить по регионам с тем, чтобы узнавать о проблемах, которые волнуют людей, формировать предложения для включения в предвыборную программу ОНФ.

Взгляды 
 Согласно публикации Эллен Берри (Ellen Barry) в американской газете «The New York Times» от 15 ноября 2010 года, Алексей Пиманов высказал своё предположение о подкупе присяжных заседателей по делу Игоря Изместьева, обвинённого в организации преступлений, совершённых в Башкортостане в 1990-х годах, и приговорённого к пожизненному заключению.

Санкции 
8 апреле 2022 года, после вторжения России на Украину, Пиманов был включен в санкционный список Евросоюза как пропагандист и глава медиахолдинга «Красная Звезда», который «регулярно распространяет дезинформацию о продолжающейся неспровоцированной военной агрессии России против Украины», а также «за поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Также Евросоюз отмечает что Пиманов был режиссером и продюсером пропагандистского фильма «Крым», в котором оправдывается и прославляется незаконная аннексия Крымского полуострова Российской Федерацией.

21 апреля 2022 года Великобритания ввела санкции против Пиманова по тем же основаниям что и Евросоюз.

7 июля 2022 года включен в санкционные списки Канады как «российский деятель дезинформации и пропаганды», в октябре 2022 года попал в санкционные списки Украины.

Также находится в санкционных списках Швейцарии и Новой Зеландии.

Фильмография

Режиссёр 

  — Александровский сад
  — Три дня в Одессе (Александровский сад 2)
  — Охота на Берию (Александровский сад 3)
  — Мужчина в моей голове
  — Овечка Долли была злая и рано умерла
  — Крым
  — Одиннадцать молчаливых мужчин

Сценарист 

  — Александровский сад
  — Три дня в Одессе (Александровский сад 2)
  — Охота на Берию (Александровский сад 3)
  — Мужчина в моей голове
  — Овечка Долли была злая и рано умерла
  — Крым

Продюсер 

  — «Александровский сад»
 2005 — «Элвис Пресли. Во власти рока» (документальный)
 2005 — «Рождение легенды. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (документальный)
 2005 — «Рождение легенды. Мимино» (документальный)
  — «Рождение легенды. Иван Васильевич меняет профессию» (документальный)
 2006 — «Рождение легенды. Бриллиантовая рука» (документальный)
 2006 — «Рождение легенды. Москва слезам не верит» (документальный)
 2006 — «Три плюс два. Море, любовь, кино» (документальный)
  — «Рождение легенды. Офицеры» (документальный)
 2007 — «Фильм про фильм. Берегись автомобиля» (документальный)
 2007 — «Фильм про фильм. Осенний марафон» (документальный)
 2007 — «Блеск и нищета королевы комедии» (документальный)
 2007 — «Три дня в Одессе» («Александровский сад 2»)
  — «Охота на Берию» («Александровский сад 3»)
 2008 — «Галина»
 2008 — «Рождение легенды. Покровские ворота» (документальный)
 2008 — «Люсьена Овчинникова. Жизнь в ожидании любви» (документальный)
 2008 — «Ненависть»
 2008 — «Память о счастье» (документальный)
  — «Цыганки»
 2009 — «Мужчина в моей голове» (художественный)
 2009 — «Фаина Раневская. Красота — страшная сила» (документальный)
  — «Банды»
 2010 — «Зоя»
 2010 — «Нонна Мордюкова. Такой её никто не знал» (документальный)
 2010 — «Владимир Мигуля. Обратный отсчёт» (документальный)
 2010 — «Путейцы-2»
 2010 — «Татьяна Лаврова. Недолюбила, недожила…» (документальный)
  — «Отражение»
 2011 — «Анатолий Папанов. От комедии до трагедии» (документальный)
 2011 — «Жуков»
 2011 — «Игорь Тальков. Поверженный в бою» (документальный)
 2011 — «Михаил Пуговкин. Главный герой второго плана» (документальный)
 2011 — «Необыкновенный фашизм» (документальный)
 2011 — «Ночь одинокого филина» (художественный)
  — «Евгений Моргунов. Невыносимый балагур» (документальный)
 2012 — «История одного суда» (документальный)
 2012 — «Шли бы вы в баню» (документальный)
  — «Людмила»
  — «Шутки шутками, а Жванецкому — 80!» (документальный)
  — «Овечка Долли была злая и рано умерла» (художественный)
 2015 — «Бабий бунт, или Война в Новосёлково» (художественный)
 2015 — «Слава»
 2015 — «Власик. Тень Сталина» (телесериал)
 2015 — «Олег Табаков. Смотрю на мир влюблёнными глазами» (документальный)
 2015 — «Маргарита Назарова» (телесериал)
  — «Любовь прет-а-порте» / Di tutti i colori (Россия-Италия) (художественный)
  — «Крым» (художественный)
  — «Несокрушимый» (художественный)
  — «Легенда Феррари»

Продюсер телепередач 

  — «Человек и закон»
 1995—1997 — «Футбольное обозрение»
 — — «Армейский магазин»
 — — «Документальный детектив» (документальный сериал)
  — «Здоровье»
 — — «Спасатели. Экстренный вызов» (документальный сериал)
  — «Слушается дело»
 — — «Процесс»
 — — «Вкусные истории»
  — «Кремль-9» (документальный сериал)
 — — «Лубянка» (документальный сериал)
 — — «Кумиры» с Валентиной Пимановой (документальный сериал)
 — — «Ударная сила» (документальный сериал)
 — — «Тайны века» (документальный сериал)
 — — «Спецрасследование»
 — — «Последние 24 часа» (документальный сериал)
 — — «Детективные истории» (документальный сериал)
 — — «Живая история» (документальный сериал)
  — «Жить здорово!»
 2010 — «Московское дело» (документальный сериал)
  — «Свидетели» (документальный сериал)
  — «Новая звезда»
 2015 — «Военная приёмка»
 2015 — «Процесс»
 2015 — «Особая статья»
  — «Прогнозы»
 2016 — «Фетисов»
 2016 — «Улика из прошлого» (документальный сериал)
 2016 — «Часовой»
 2016 — «Сегодня утром»
  — «Код доступа»

Личная жизнь 
 Первая жена — Валерия Архипова, экономист. Алексей и Валерия познакомились во время учёбы в техникуме.
 Сын — Денис Алексеевич Пиманов (род. 30 сентября 1980), окончил театрально-режиссёрский факультет Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ) (курс Вахтанга Микеладзе), работает режиссёром в проектах отца, является главным режиссёром программы «Человек и закон», инициатором создания одноимённой юридической компании. Увлекается ездой на мотоцикле, сноубордом, скейтбордом. Женат. Жена Оксана работает шеф-редактором программы «Человек и закон». В семье двое детей — сын Алексей (род. 2010) и дочь Варвара (род. февраль 2013).
 Сын — Артём Алексеевич Пиманов (род. 1989), режиссёр программы «Человек и закон», продюсер. Женился 23 декабря 2015 г. Жена — Виолетта Вальтеровна Пиманова (род. 3 сентября 1994).
 Вторая жена — Валентина Юрьевна Пиманова (род. 15 июля 1961), журналист, автор и ведущая телепрограммы «Кумиры».
 Дочь (приёмная) — Дарья Алексеевна Пиманова, выпускница факультета журналистики Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина (ГИТРа) и Высших курсов сценаристов и режиссёров (режиссёрский курс Владимира Хотиненко) в Москве, автор цикла документальных фильмов «Рождение легенды» («Первый канал»), продюсер. С 2015 года является креативным продюсером Всероссийского конкурса исполнителей песни «Новая звезда» на телеканале «Звезда».
 Третья жена — Ольга Станиславовна Погодина (род. 21 сентября 1976), российская актриса театра и кино, народная артистка РФ. Поженились в 2013 году.

В рейтинге доходов российских чиновников «Власть и деньги» журнала «Forbes» за 2011 год член Совета Федерации Алексей Пиманов занял 100-е место — его доход составил 70 миллионов рублей (суммарный семейный доход — 71 миллион рублей).

Увлечения 
Увлекается политологией, историей и спортом — хоккеем, теннисом. До двадцатилетнего возраста профессионально занимался футболом. Был кандидатом в мастера спорта по футболу.

Награды, премии 
 Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия» (2004).
 Лауреат всероссийского конкурса «СМИ против преступности, терроризма и коррупции» (номинация «Федеральные СМИ»), награждён дипломом Союза журналистов России (2006).
 Премия ФСБ России в номинации «Кино- и телефильмы» (2007) — за художественный фильм «Три дня в Одессе».
 Номинация на премию «Золотой орёл» в категории «Лучший телефильм или мини-сериал» — за телесериал «Галина» (2010).
 Премия «Серебряный Витязь» в номинации «Телевизионные игровые фильмы» — за фильм «Жуков» (2012).
 Диплом XXI Международного кинофорума «Золотой Витязь» — «Лучшему продюсеру» — за нравственные идеалы и за возвышение души человека (2012).
 Премия «Золотой орёл» в номинации «Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)» — за телесериал «Жуков» (2013).
 Лауреат ежегодной российской национальной телевизионной премии «Телегранд» (2014) — за большой вклад в создание публицистических телепрограмм и развитие телевизионного кино.
 Лауреат Премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства (2014) — за произведение аудиовизуальных искусств.
 Специальный приз фестиваля комедий «Улыбнись, Россия!» — за фильм «Овечка Долли была злая и рано умерла» (2015).
 Приз XXIV Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» в номинации «Самый увлекательный фильм» — за фильм «Овечка Долли была злая и рано умерла» (2016).
 Премия фестиваля «Золотой Витязь» — за лучший сериал «Маргарита Назарова» (2017).
 Награда «Солдат истории» — за создание художественного фильма «Крым» в номинации «Лучший военно-исторический фильм» (2017).
 Лауреат Премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства (2018) — за произведение аудиовизуальных искусств (фильм «Крым»).
 Гран-при ХVI Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова — за фильм «Крым» (2018).
 Премия Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (2021) — за создание и реализацию уникальной концепции современной познавательной радиостанции «Звезда-FM».
 Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (2022).
 Гран-при VI Международного кинофестиваля им. Вячеслава Тихонова «17 мгновений…» — за фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» (2022).
 Приз XXX Международного детского кинофестиваля «Алые паруса в Артеке» им. Василия Ланового — Лучший фильм кинофестиваля — за фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» Премия кинофестиваля стран БРИКС в Шанхае (2022) в номинации «Лучший режиссер» — за фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин»'' (2022).

Примечания

Ссылки 

 ВИДЕО. Все выпуски передачи «Человек и закон». Автор и ведущий — Алексей Пиманов.  «Первый канал» // 1tv.ru
 ВИДЕО. Конференция с Алексеем Пимановым 15 февраля 2012 года (тема — обсуждение вышедшего на экраны многосерийного художественного фильма «Жуков»).  «Первый канал» // 1tv.ru

Персоналии:РГТРК «Останкино»
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Члены Общественной палаты России (2010—2012)
Выпускники МЭИС
Депутаты Верховного хурала (парламента) Республики Тыва
Руководители телеканала «Звезда»
Кандидаты в мастера спорта СССР
Телеведущие канала «Звезда»
Телеведущие XXI века
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Персоналии:Пропаганда в России